Rudek ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Rudek (* 1968), deutsche Anti-Atom-Aktivistin
 Klaus Rudek (1928–2016),  deutscher Autor